Американские клювачи () — род тропических аистов, обитающих в Америке, Африке, Южной и Юго-Восточной Азии.

Это парящие в потоках восходящего тёплого воздуха птицы с широкими крыльями. Во время полёта голову вытягивают вперёд, а лапы соответственно назад. Ведут оседлый образ жизни на заболоченных низинах с присутствием деревьев, где они гнездятся.

Американские клювачи — крупные птицы, их длина обычно составляет 90-100 см, а размах крыльев около 150 см. У всех видов оперение большей частью белое, с чёрными маховыми перьями. У видов Старого Света клюв ярко-жёлтый, оголённая кожа на голове красная или жёлтая, а лапы красные; у американского клювача краски выглядят гораздо более матовыми. У молодых птиц окраска менее яркая, как правило, более коричневая по сравнению с их взрослыми сородичами.

Эти аисты медленно передвигаются по мелководью в поисках пищи, которая в основном состоит из рыбы, лягушек и крупных насекомых.

Виды 
Различают следующие современные виды аистов-клювачей:
 Американский клювач (Mycteria americana)
 Серый клювач (Mycteria cinerea)
 Африканский клювач (Mycteria ibis)
 Индийский клювач (Mycteria leucocephala)

Кроме того, на сегодняшний день известно два ископаемых вида, останки которых обнаружены на территории США:
 Mycteria milleri (Средний Миоцен) — бывший Dissourodes
 Mycteria wetmorei (Поздний Плейстоцен)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Grimmett, Richard; Inskipp, Carol, Inskipp, Tim & Byers, Clive (1999): Birds of India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, and the Maldives. Princeton University Press, Princeton, N.J.. ISBN 0-691-04910-6

 Hilty, Steven L. (2003): Birds of Venezuela. Christopher Helm, London. ISBN 0-7136-6418-5

 Steadman, David W.; Arroyo-Cabrales, Joaquin; Johnson, Eileen & Guzman, A. Fabiola (1994): New Information on the Late Pleistocene Birds from San Josecito Cave, Nuevo Leon, Mexico. Condor 96(3): 577—589. PDF fulltext

Аистовые
Роды птиц
Птицы Северной Америки
Птицы Южной Америки
Птицы Азии